A 2014. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi krossz versenyszámát február 20-án rendezték a Rosa Hutor alpesi síközpontban, Krasznaja Poljanában. Az aranyérmet a francia Jean Frederic Chapuis nyerte, az élen három francia végzett.  versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eseménynaptár 
Az időpontok moszkvai idő szerint (UTC+4), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A selejtezőből mind a 32 versenyző továbbjutott. Az időeredmények egy rangsort határoztak meg, ez alapján kerültek besorolásra a versenyzők a nyolcaddöntő futamaiban. A nyolcaddöntőtől kieséses rendszerben folytatódott a versenyszám. Minden futamból az első két helyen célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba. A kiesettek végső helyezéseit az utolsó futambeli helyezés és a selejtező időeredményei alapján határozták meg. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: továbbjutás időeredmény vagy helyezés alapján

Selejtező

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Döntők 
Kisdöntő

Döntő

Források 

Síakrobatika a 2014. évi téli olimpiai játékokon